Фенілаланіл-тРНК-синтаза - аміноацил-тРНК-синтетаза, фермент, який приєднує амінокислоту фенілаланін до відповідної молекули транспортної РНК для подальшого включення до білкової молекули в ході трансляції.

Належить до аміноацил-тРНК-синтаз 2-го класу. У людини кодується трьома генами: цитоплазматичний фермент складається з двох різних білкових субодиниць, ще один фермент працює в мітохондріях.

Гени людини:
 Фенілаланіл-тРНК-синтаза (альфа-субодиниця)
 Фенілаланіл-тРНК-синтаза (бета-субодиниця)
 Фенілаланіл-тРНК-синтаза мітохондрій

Аміноацил-тРНК-синтази